Dit is een lijst van planetoïden 107301-107400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107301 - || 2001 CC6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107302 - || 2001 CD6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107303 - || 2001 CE6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107304 - || 2001 CF7 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107305 - || 2001 CM7 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107306 - || 2001 CX7 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107307 - || 2001 CE8 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107308 - || 2001 CR8 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107309 - || 2001 CU8 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107310 - || 2001 CF9 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107311 - || 2001 CY9 || 2 februari 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 107312 - || 2001 CA10 || 3 februari 2001 || Piera || J. Guarro
|-
| 107313 - || 2001 CW10 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107314 - || 2001 CC11 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107315 - || 2001 CJ11 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107316 - || 2001 CQ11 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107317 - || 2001 CU11 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107318 - || 2001 CE12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107319 - || 2001 CL12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107320 - || 2001 CC13 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107321 - || 2001 CL13 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107322 - || 2001 CF14 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107323 - || 2001 CH14 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107324 - || 2001 CM14 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107325 - || 2001 CE15 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107326 - || 2001 CM15 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107327 - || 2001 CU15 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107328 - || 2001 CM16 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107329 - || 2001 CR16 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107330 - || 2001 CN17 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107331 - || 2001 CT17 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107332 - || 2001 CX17 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107333 - || 2001 CM18 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107334 - || 2001 CH19 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107335 - || 2001 CL19 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107336 - || 2001 CA20 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107337 - || 2001 CE22 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107338 - || 2001 CG22 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107339 - || 2001 CT22 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107340 - || 2001 CB23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107341 - || 2001 CE23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107342 - || 2001 CO23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107343 - || 2001 CP23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107344 - || 2001 CV23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107345 - || 2001 CM24 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107346 - || 2001 CP24 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107347 - || 2001 CG25 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107348 - || 2001 CN25 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107349 - || 2001 CW25 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107350 - || 2001 CA26 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107351 - || 2001 CK26 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107352 - || 2001 CQ26 || 1 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107353 - || 2001 CR26 || 1 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107354 - || 2001 CJ27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107355 - || 2001 CP27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107356 - || 2001 CU27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107357 - || 2001 CB28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107358 - || 2001 CH28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107359 - || 2001 CL28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107360 - || 2001 CQ28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107361 - || 2001 CX28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107362 - || 2001 CG29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107363 - || 2001 CJ29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107364 - || 2001 CL29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107365 - || 2001 CQ29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107366 - || 2001 CR29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107367 - || 2001 CG30 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107368 - || 2001 CH30 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107369 - || 2001 CL30 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107370 - || 2001 CQ30 || 2 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107371 - || 2001 CN31 || 12 februari 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 107372 - || 2001 CP31 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107373 - || 2001 CR31 || 5 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107374 - || 2001 CF34 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107375 - || 2001 CK34 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107376 - || 2001 CG36 || 15 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107377 - || 2001 CL36 || 15 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107378 - || 2001 CU36 || 13 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (107379) Johnlogan || 2001 CG37 || 15 februari 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107380 - || 2001 CY38 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107381 - || 2001 CP39 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107382 - || 2001 CT39 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107383 - || 2001 CN40 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107384 - || 2001 CC41 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107385 - || 2001 CL41 || 15 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107386 - || 2001 CS42 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107387 - || 2001 CU42 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107388 - || 2001 CY43 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107389 - || 2001 CQ44 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107390 - || 2001 CT45 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107391 - || 2001 CW45 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107392 - || 2001 CZ45 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (107393) Bernacca || 2001 CJ48 || 1 februari 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 107394 - || 2001 CJ49 || 2 februari 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 107395 - || 2001 CR49 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (107396) Swangin || 2001 DU || 16 februari 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107397 - || 2001 DY || 16 februari 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107398 - || 2001 DA1 || 16 februari 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107399 - || 2001 DJ1 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107400 - || 2001 DP2 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten